IDN est un sigle ou un code qui peut désigner :

Sigle 
IDN est un sigle, qui signifie :
Internationalized domain name (nom de domaine internationalisé), c'est-à-dire un nom de domaine contenant des caractères régionaux non ASCII (lettres accentuées, alphabets non latins...) dans ses labels (y compris dans son extension ou label d'extrême droite alias top level domain ou TLD).
 Institut industriel du Nord, école d'ingénieurs fondée en 1872, destinée à la formation et à la recherche, et devenue École centrale de Lille (France) en 1991.
 IDentité Numérique vérifiée, IDN est le service d'identité numérique de La Poste. Il permet à son détenteur de prouver qui il est grâce à l'identifiant et au mot de passe qu'il a choisis lors de son inscription au service IDN.
 ILDA Digital Network, IDN est un protocole réseau et un format de stockage de données pour piloter des projecteurs lasers. Il a été défini en 2016 par l’ILDA (International Laser Display Association).

Code 
IDN est un code, qui signifie :
 Indonésie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Indonésie a pour code alpha-2 ID
selon la liste des codes pays du CIO, l'Indonésie a pour code INA
selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Indonésie a pour code RI
 Indonésie, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Indonésie a pour code alpha-2 ID

Notes et références